Indonesië
 Kronjo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kronjo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam